Bolinha (Luis Fernando Furtado de Oliveira, n. 1990) – calciatore brasiliano
 Bolinha (Thiago Teles Martins, n. 1987) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato azero